Nemesia može označavati:
Nemesia (Animalia), rod pauka iz porodice Nemesiidae
Nemesia (Plantae), biljni rod iz porodice Scrophulariaceae